Джумабай Ташенов () (15 декабря 1925, Тургай, СССР — 1994) — каракалпакский и казахский писатель, переводчик, поэт, драматург и сценарист.

Биография 
Родился 15 декабря 1925 года в Тургае.

В 1942 году был мобилизован в армию в связи с началом войны и прошёл всю войну, был награждён двумя орденами.

После демобилизации поступил в партийную школу при ЦК КП Узбекской ССР, которую он окончил в 1950 году. В 1950 году поступил на исторический факультет Ташкентский педагогический институт имени Низами, который окончил экстерном и наконец поступил на аспирантуру АН Узбекской ССР, одновременно с этим с 1945 по 1947 год заведовал драматургической секцией СП Каракалпакии.

В 1947 году вошёл в штат газеты Кзыл-Каракалпакстан и журнала Аму-Дарья, где он дебютировал в качестве литератора и печатался вплоть до 1961 года. В 1961 году был принят в штат киностудии Казахфильм и занимал должность редактора-консультанта.

Опубликовал сборники стихов, рассказов и повестей, перевёл произведения русской классической и советской литературы на каракалпакский и казахский языки. В связи с огромным вкладом в развитие каракалпакской литературы был отмечен рядом почётных правительственных грамот.

Из произведений на каракалпакском языке наиболее известна повесть «Боевые друзья». Ряд сценариев и пьес написан в соавторстве, в первую очередь с Игорем Саввиным.

Фильмография

Сценарист 
 1963 — Сказ о матери

Литература 
 Сценаристы советского художественного кино 1917—1967. — с. 360—361.

Выпускники Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами
Переводчики СССР
Поэты СССР
Драматурги СССР
Сценаристы СССР
Каракалпакские писатели
Каракалпакские поэты
Казахские писатели